Substrat steht für:

Technik:
 Substrat (Materialwissenschaft), zu behandelndes Material
 Substrat (Biogasanlage), Rohstoff, der in Biogasanlagen mikrobiell abgebaut wird
 in der Drucktechnik das zu bedruckende Material, siehe Bedruckstoff

Naturwissenschaft:
 Substrat (Boden), Grundmaterial, das den Boden bildet
 Substrat (Ökologie), Material, auf oder in dem ein Organismus lebt
 Substrat (Biochemie), chemische Verbindung, die in einer von einem Enzym katalysierten Reaktion umgesetzt wird
 in der Mikro- und Zellbiologie von Mikroorganismen und Zellen zu verstoffwechselnde chemische Verbindungen, siehe Nährmedium

Geisteswissenschaft:
 Substrat (Linguistik), Sprachschicht, die die Struktur einer dominierenden Sprache beeinflusst hat
 in der Philosophie das Zugrundeliegende mit bestimmten Eigenschaften, siehe Hypokeimenon  

Siehe auch: